В отборочную группу 7 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Румыния, Португалия, Словакия, Венгрия, Азербайджан и Лихтенштейн. Матчи проходили с 2 сентября 1998 года по 9 октября 1999 года.

Победитель группы, Румыния, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Португалия стала лучшей сборной среди занявших вторые места и также получила путёвку.

Итоговая таблица 

 Правила распределения мест

Матчи

Бомбардиры 
8 мячей
  Жуан Виейра Пинту

6 мячей
  Руй Кошта
  Рикарду Са Пинту

5 мячей
  Адриан Илие

4 мяча
  Вильмош Шебёк
  Виорел Молдован

3 мяча
  Луиш Фигу
  Паулу Мадейра
  Йонел Ганя
  Доринел Мунтяну

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году